Santa Quitéria do Maranhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Quitéria do Maranhão (ort), 
 Santa Quitéria do Maranhão (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar